«Петришу́ле» () — одно из старейших учебных заведений России и первая школа Санкт-Петербурга, основанная в 1709 году как школа при лютеранском приходе Святых Апостолов Петра и Павла. Затем, до 1918 года, называлась: Главное немецкое училище Святого Петра (гимназия); в 1996 году ей было возвращено историческое название — «Петришуле».

История школы 
Первое упоминание о школе относится к 1709 году. В Архиве ВМФ России (Ф. 234) хранится письмо адмирала Корнелиуса Крюйса императору Петру I об организации церкви и школы при ней в его усадьбе, расположенной тогда на месте нынешнего Нового Эрмитажа со стороны Немецкой (Миллионной) улицы.

Современное здание школы (Невский проспект, 22—24) построено в начале 1760-х годов, неоднократно перестраивалось: в 1799 году — зодчим Феррари, в 1876—1877 годах — (архитекторы А. Х. Пёль и Ю. Ф. Бруни), в 1913—1915 годах — (архитектор В. Э. Коллинз).

Преподаватели 
Первым директором школы считается Антон Фридрих Бюшинг (1724—1793) — немецкий богослов, географ, историк и педагог, приглашённый лютеранской общиной Санкт-Петербурга возглавить школу при церкви Святых Петра и Павла в 1761 году; последним директором был Э. К. Клейненберг.

На протяжении 300-летней истории школы в ней преподавали такие известные деятели науки и культуры, как литераторы — Иван Мартынович Борн, Александр Иванович Галич и Николай Иванович Греч; механик Николай Дмитриевич Брашман, историки — Фридрих Лоренц (директор с 1840 по 1857 год), Антон Фридрих Бюшинг и Александр Германович Вульфиус, физики — Иоганн Бекман, Эмилий Христианович Ленц, Орест Данилович Хвольсон, филолог Карл Фридрих Радлов и другие.

Ученики 

Выпускниками и учениками школы в разные годы были многие выдающиеся деятели России, в частности, литераторы — П. П. Вяземский и А. И. Михайловский-Данилевский, архитекторы Карл Росси и Николай Бенуа, композиторы — Модест Мусоргский и П. П. Шенк; врачи — Пётр Лесгафт, С. М. Лукьянов и К. А. Раухфус, декабрист генерал-майор Михаил Фонвизин, адмиралы — Павел Чичагов, А. И. Берг, Л. Б. Кербер, актёры — Л. Н. Федосеева-Шукшина и многие другие. Георг Кантор и Павел Буре учились в Петришуле с 1853 года.

Перед революцией 
В ноябре 1912 года школа праздновала своё 200-летие. К этому времени она стала крупнейшим средним учебным заведением России — здесь учились более 1600 детей, в том числе до 25 % русских.

Вольный университет в стенах Петришуле 

В 1862 году в актовом зале школы в рамках Вольного университета читали свои лекции профессора Петербургского университета, ученые мирового уровня — Н. Н. Бекетов, Н. И. Костомаров, Д. И. Менделеев, К. Д. Кавелин, И. М. Сеченов, В. Д. Спасович, М. М. Стасюлевич и другие. На их лекции собирались до 1—2 тыс. слушателей.

Находясь под опекой церковного совета Петрикирхе, школа не испытывала материальных затруднений, предполагался даже её дальнейший рост и надстройка школьного здания, но начавшаяся вскоре Первая мировая война полностью изменила жизнь школы.

С августа 1914 года согласно указу Министерства просвещения вся школьная документация и учебные предметы стали вестись на русском языке. Тогда же имя школы стало писаться по-русски — «Петришуле». Школу покинули учителя, недостаточно хорошо знавшие русский язык, а преподаватель гимнастики Антон Прейс, как подданный Германии, был выслан властями из столицы. Школу были вынуждены покинуть также дети германских и австрийских граждан, подлежавших высылке в отдалённые районы Российской империи. Антинемецкие настроения, проявившиеся в то время в известной части русского общества, привели к тому, что некоторые родители перевели своих детей в другие школы.
Многие ученики старших классов оставили школу, чтобы добровольно вступить в русскую армию.

В советское время 
В период с 1918 года по 1941 года происходила частная смена программ обучения и наименования учебного заведения: 4-я Советская школа, 41-я единая трудовая школа, 28-я фабрично-заводская девятилетняя школа, 14-я полная средняя школа. С 1939 года в здании работали школы № 14 (с 1941 года – № 222) и № 22 (№ 217), работавшие в блокадные годы как одна кустовая школа, окончательно объединившиеся в 1965 году под номером 222.

Серьезный ущерб историческим интерьерам был нанесен пожаром, случившимся в августе 1977 года. Реставрация актового зала затянулась почти на 30 лет и была завершена лишь в 2005 году.

В современной России 
В 1991 году было введено углубленное изучение немецкого языка; в 1996 году присвоено историческое имя «Петришуле». В 2009 состоялось празднование 300-летия школы, открыт музей.

С начала XXI века в школе обучаются более 500 учеников, работают около 60 учителей, существуют научные общества и факультативы. Школа поддерживает связи со многими учебными заведениями Германии и Голландии.

В 2011 году в школе был открыт музей истории Петришуле.

В настоящее время директор шолы — Антон Юрьевич Морозов.

Примечания

Литература 
 Die St. Petri-Gemeinde. Zwei Jahrhunderte evangelischen Gemeindelebens in St. Petersburg. 1710—1910. — Teil 2: Die Schule — St. Petersburg, 1910.
 
 Фонд Комиссии Народных Училищ, 1780—1790 гг., ЦГИАСПб, фонд 733.
 «Geschichte der St. Petri-Schule von 1862 bis 1887» dargestellt von E. Friesendorff
 Дело о награждении орденом преподавателя Петришуле Н. И. Греча за ревностную службу и литературные труды 1811 — ЦГИАСПб, фонд 733, оп. 20, дело 122
 Ульянов, Н. П. Судьбы учителей Петришуле (20—30-е годы XX в.) // Немцы в России: люди и судьбы. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. — С. 196—209.
 Ульянов, Н. П. Петришуле — старейшая школа в Петербурге // Немцы и развитие образования в России: сборник научных трудов / РАН, СПб науч. центр. — СПб.: [Б.и.], 1998. — С. 129—136. — Библиогр. в примеч.
 Августин (архимандрит; Никитин). Немецкая Евангелическо-лютеранская церковь Св. Петра // Немцы в России : петербургские немцы. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. — С. 281—320. — Библиогр. в примеч. — Из содерж.: Пастор А. Ф. Бюшинг и Петришуле. — С. 298—303.

Ссылки 
 Официальный сайт школы № 222 «Петришуле» 
 Энциклопедия Петришуле 
  {Wayback|url=http://encspb.ru/object/2804012124 |date=20121107005958 }}
 Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ) 
 
 «Русские дети и американский Красный Крест», Новый мир, 2006, № 8 .
 Sinkevich G. I. Georg Cantor from St. Petersburg.

История образования в России
Школы Санкт-Петербурга
Учебные заведения Российской империи
Здания и сооружения Невского проспекта